ТКН — абревіатура, що означає:

 ТонкаяКраснаяНить — рок-гурт із Харкова.
 Тифлокоментування